Операция «Валькирия»:
 Операция «Валькирия» (Заговор 20 июля) — заговор Германского Сопротивления с целью убийства Гитлера.
 Операция «Валькирия» — фильм 1971 года режиссёра Франца Петера Вирта.
 Операция «Валькирия» — прокатное название немецко-австрийского фильма 2004 года режиссёра Йо Байера в ряде стран (в том числе в России). Оригинальное название фильма — Stauffenberg.
 Операция «Валькирия» — фильм 2008 года режиссёра Брайана Сингера c Томом Крузом в главной роли.

Примечания